Označení Bílá věž se v Českých Budějovicích používá pro více staveb:
 Bílá věž (klášterní) – též Dominikánská, věž v Českých Budějovicích v blízkosti kostela Obětování Panny Marie
 Bílá věž (bašta) – hradební bašta v Českých Budějovicích postupně zakomponovaná do budovy Jihočeského divadla